Frédéric Oriach (né en 1953) ; 
 Xavier Oriach (né en 1927),  peintre français d’origine catalane.